Hellingproef (rijexamen)
 Hellingproef (scheepvaart)
 Hellingproef (GroenLinks)